Sematuridae är en familj av fjärilar. Sematuridae ingår i överfamiljen Geometroidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sematuridae 68 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Sematuridae